Jaime Viudes Carrasco é um ex-político brasileiro.

Formado em Direito, trabalhou como Advogado. Descendente de espanhóis, Jaime Carrasco pertence a uma família de políticos de Itanhaém, sendo neto do ex-vereador Joviano Salles, irmão do também prefeito de Itanhaém João Viudes Carrasco e tio do vereador Conrado Carrasco. Junto a seu irmão João Carrasco, apoiou a volta da democracia durante a Ditadura Militar Brasileira, sendo afiliado ao MDB de Itanhaém. Apesar de mais velho, só conseguiu se eleger vereador depois de seu irmão. Na eleição de 1982, João, vereador eleito em fim de mandato resolveu concorrer à Prefeitura, deixando sua "vaga" para Jaime, que se elegeu pelo PMDB. Cumpriu seu mandato de 1983 a 1988.

Cumprido seu mandato, Jaime Carrasco resolveu concorrer à Prefeitura, ainda pelo PMDB, em 1988, sendo eleito junto com seu Vice José Cláudio de Mori, e deixando João Molina Cervantes em segundo lugar. Cumpriu seu mandato de 1989 a 1992. Apoiou a candidatura de Orlando Bifulco Sobrinho como seu sucessor, mas este perdeu a eleição para Prefeito para o oposicionista Edson Baptista de Andrade.  Anos mais tarde, seu irmão João Carrasco repetiu seu feito, também se elegendo prefeito.

Brasileiros de ascendência espanhola
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1966)
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Prefeitos de Itanhaém
Vereadores de Itanhaém